Командный чемпионат Германии по шахматам 2012/2013 ( — шахматная бундеслига)

Личные результаты

OSG Baden Baden

Таблица 
 КО — командные очки
 Последние две команды спустились во вторые лиги
 SV Wiesbaden добровольно спустился во вторую лигу

Ссылки 
 Schachbundesliga 2012/2013
 Kreuztabelle — Schachbundesliga 2012/2013

Командный чемпионат Германии по шахматам